BSQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bisbee (Stati Uniti)
 bsq – codice ISO 639-3 della lingua bassa